Krumpen heißen folgende geographischen Objekte: 
 Krumpen (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark

Krumpen ist der Nachname folgender Personen:
 Horst Krumpen (* 1966), deutscher Politiker
 Tim Krumpen (* 1988), deutscher Fußballspieler

krumpen bezieht sich auf:
 Krumping, ein Tanzstil